Vlajka může označovat:

 vlajka – symbol, většinou zobrazený na kusu látky, který značí příslušnost k určité skupině, státu či území
 olympijská vlajka
 Vlajka (hnutí) – české nacionalistické hnutí za 1. a 2. republiky
 Vlajka (organizace) – kolaborantská organizace v letech 1939–1943
 Vlajka (časopis) – časopis hnutí Vlajka
 Vlajka (píseň) – slangové označení trampské písně Vlajka vzhůru letí od Jendy Kordy, jež je tradičně pokládána za neoficiální hymnu českého trampingu
 Námořní vlajková abeceda – signální soustava užívaná k vizuálnímu dorozumívání na dálku
 Operace pod falešnou vlajkou – vojenská operace prováděná pod nepravou státní vlajkou, zpravidla pro zmatení nepřítele nebo pro utajení

Externí odkazy